Apiorno puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cytisus scoparius
 el nombre común de la planta Genista florida